«Доминио́н» — американский сериал, созданный Воном Уилмоттом и основанный на фильме 2010 года «Легион». Премьера состоялась на канале Syfy 19 июня 2014 года. В качестве продюсера сериала, а также режиссёра пилотного эпизода, написанного Уилмоттом, выступает Скотт Стюарт, сценарист и продюсер «Легиона».

Показ первого сезона, состоявшего из 8 эпизодов, завершился 7 августа 2014 года. 25 сентября сериал был продлён на второй сезон, состоящий из 13 серий, стартовавший 9 июля 2015 года. 13 октября 2015 года Канал Syfy закрыл сериал после двух сезонов

Сюжет 
Бог исчез и в его отсутствие архангел Гавриил со своей армией низших ангелов ведёт войну против человечества, считая людей причиной отсутствия Бога. Хотя большинство высших ангелов сохраняют нейтралитет, Гавриил убедил низших ангелов, «небесных псов», бороться против истинного зла — людей. Но и 25 лет спустя человечество продолжает существовать, забаррикадировавшись в нескольких укреплённых городах. Архангел Михаил встаёт на сторону людей и борется против Гавриила, живя в укреплённом городе Вега (бывший Лас-Вегас), ожидая, когда явится обещанный пророчеством Спаситель человечества.

В ролях

Отзывы 
«Доминион» был встречен смешанными отзывами. На Metacritic сериал получил 48 баллов из 100, основанных на 13 «смешанных и средних» отзывах. На Rotten Tomatoes сериал получил рейтинг в 38%, основанных на 21 отзыве.

Примечания

Ссылки 
 
 

Телесериалы США, запущенные в 2014 году
Телесериалы США, завершённые в 2015 году
Драматические телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала Syfy
Телесериалы, снятые по мотивам фильмов
Телесериалы NBC Universal Television
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в США
Телесериалы Sony Pictures Television